Wieś Komprachcice nie posiada obecnie oficjalnego herbu - podobnie jak pozostałe miejscowości gminy posługuje się herbem gminy Komprachcice, który często błędnie brany jest za herb Komprachcic.

W okresie administracji niemieckiej Komprachcice posiadały własny herb, widoczny na pieczęciach gminnych - przedstawia on postać mężczyzny palącego fajkę i podpierającego się laską, zwróconego w prawo. Po prawej i lewej stronie znajdują się potrójne kwiatki. Miniaturka ze starym herbem znajduje się również w rozbudowanej wersji herbu gminy.

Komprachcice
Komprachcice